Tiergarten   (littéralement « jardin aux animaux ») peut désigner un zoo ou un domaine de chasse en allemand. C'est également le nom de plusieurs parcs et quartiers de grandes villes d'Allemagne :
 Tiergarten, quartier de Berlin
 Großer Tiergarten, parc de Berlin
 Tiergartentunnel, ensemble de tunnels sous le Großer Tiergarten, à Berlin
 C'est ainsi que s'appelait le domaine de chasse des princes-évêques de Strasbourg à leur résidence du château de Rohan à Saverne pendant la période germanophone de l'Alsace avant d'être renommé La Faisanderie en 1719
 Pont Tiergarten, pont de Wrocław (Pologne)

Références